Киара Адвани (; род. 31 июля 1992) — индийская актриса, которая в основном снимается в фильмах на хинди.

Биография
Родилась в семье  Джагдипа Адвани,  бизнесмена-индуса, и Женевьевы Джаффри, педагога, чей отец был мусульманином из Лакхнау, а мать – шотландского, ирландского, португальского и испанского происхождения.

Своё родное имя, Алия, сменила на Киару незадолго до выхода своего дебютного фильма «Ужасно до чёртиков»  по совету Салмана Хана. Дело в том, поскольку в то время уже вовсю сияла звезда Алии Бхатт. В интервью  в 2019 году Адвани сказала, что псевдоним  был  вдохновлён фильмом Сиддхарта Ананда «Незнакомец и незнакомка», где персонаж Приянки Чопры носил это имя. 

В 2018 году снялась в клипе индийского исполнителя  Йо Йо Хани Сингха на песню Urvashi.

В феврале 2023 года вышла замуж за актёра Сидхарта Мальхотру.

Награды

Примечания

Ссылки 
 Gene Junction: Kiara Alia Advani

Актрисы кино на хинди
Актрисы кино на телугу
Актрисы Индии
Актрисы XXI века